«Чи́сто англи́йские уби́йства» или «Уби́йства в Мидсо́мере» () — британский детективный драматический телевизионный сериал об убийствах, совершённых в вымышленном английском графстве Мидсомер. Основан на серии детективных романов из цикла «Старший инспектор Барнаби» («Chief Inspector Barnaby») известной британской сценаристки и драматурга Кэролайн Грэм.

Трансляция первого сезона телесериала началась  на британском телеканале ITV (Independent television) и продолжается по настоящее время. По состоянию на 2022 год всего вышло 22 сезона, насчитывающих 132 эпизода.

Режиссёрами разных сезонов фильма являются:  (Jeremy Silberston), Баз Тейлор, Мойра Армстронг, Питер Гриджин, Питер Смит (Peter Smith), Дэвид Такер, Сара Хеллингс (Sarah Hellings), Ричард Холтхоуз (Richard Holthouse), Ренни Ри (Renny Rye), , Николас Лафлэнд (Nick Laughland), Алекс Пиллей (Alex Pillai), Энди Хей (Andy Hay), Люк Уотсон (Luke Watson).

Сюжет 
В основе сюжета телесериала лежат детективные романы известного британского драматурга и сценариста Кэролайн Грэм, главный герой которых — старший инспектор Барнаби, воплощённый на экране актёрами Джоном Неттлзом (1997—2011), а с четырнадцатого сезона — Нилом Дадженом (2011 — наст. время).

Художественный стиль 

Сюжет сериала обладает собственным уникальным художественным стилем. Все события происходят в закрытом, консервативном вымышленном английском графстве Мидсомер. Конфликты между людьми показаны в картине с сарказмом и юмором. Чопорные островитяне раз за разом совершают самые изощрённые преступления, за ними с самым обстоятельным и почтительным видом следуют элегантные сыщики, а фоном для этих сдержанных страстей остаются зелёные лужайки и тенистые аллеи, сумрачные кабинеты и холодные спальни.

В сериале обращается внимание на истинные лица людей. С первого взгляда, Мидсомер — живописное, мирное и процветающее графство, но на деле за аккуратными изгородями и крикетом на зелёной траве — общество, изобилующее всеми видами пороков, а в каждом уютном старинном особняке — своя коллекция отборных «скелетов в шкафу»…

История создания сериала 
Впервые показанный в марте 1997 года на британском телеканале ITV сериал «Убийства в Мидсомере» («Чисто английские убийства») по состоянию на 2022 год насчитывал двадцать два сезона, включающих в себя 132 серии.

В сериале участвовали многие известные в Великобритании актёры театра и кино.

Сценарии первых серий были написаны Энтони Горовицем в соавторстве с продюсерами Бетти Уиллингэйл () и Брайаном Тру-Мэйем (). В дальнейшем состав сценаристов пополнился Питером Хэммондом (), Дэвидом Хоскинсом (), Дугласом Уоткинсоном (), Эндрю Пейном () и другими авторами.

13-й сезон стал последним для актёра Джона Неттлза в роли инспектора Тома Барнаби. В 14-м сезоне его заменил актёр Нил Даджен, который играет инспектора Джона Барнаби — кузена Тома.

Съёмки 
Съёмки фильма проходят в английских графствах Беркшир, Букингемшир, Хертфордшир, Оксфордшир и Сюррей.

Для съёмок используются 16-миллиметровые киносъёмочные аппараты формата «Супер-16».

В ролях

Актёры дубляжа 

  1 сезон — Людмила Гнилова (все женские персонажи) и Дмитрий Полонский (все мужские персонажи).
 2-3 сезоны — Людмила Ильина и Андрей Бархударов.
 4-6 сезоны — Александр Котов (Том Барнаби и часть мужских персонажей), Александр Рахленко (сержант Трой и другие), Татьяна Васильева и Ирина Маликова.
 7-8 сезоны — Рудольф Панков (Том Барнаби и др), Владимир Антоник (сержант Скотт и т. д.), Нина Тобилевич, Анна Каменкова.
 9, 12, 13, 14 сезоны — Александр Котов и Ирина Маликова.
 10-11 сезоны — Олег Форостенко и Людмила Гнилова.

Список серий

Трансляция в других странах мира 
Помимо Великобритании сериал транслировался (или транслируется в настоящий момент) и в других странах мира: Австралия, Бельгия, Болгария, Ботсвана, Канада, Дания, Латвия, Эстония, Литва, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Израиль, Италия, Голландия, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Испания, Швеция, США, Сербия, Россия, Украина, Белоруссия, Армения, а также в странах Латинской Америки и Южной Африки.

Примечания

Ссылки 
 Новости со съёмок. // geocities.com (28 июля 2007 года)
 Телесериал «Чисто английские убийства». Краткое описание. // TV.com
 Телесериал «Чисто английские убийства». Список всех эпизодов. // EpGuides.com

Телесериалы Великобритании, запущенные в 1997 году
Криминальные телесериалы Великобритании
Детективные телесериалы Великобритании
Телесериалы о полицейских Великобритании
Программы телеканала ITV
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании 1990-х годов
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании 2010-х годов